CJI est un sigle composé des trois lettres C, J et I qui peut faire référence à :
 Club des jeunes ingénieurs, un club situé au École nationale d'ingénieurs de Sfax en Tunisie.

CJI est un code qui peut faire référence à :
 Île Crafton, en Alaska, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code